Schweda ist der Familienname folgender Personen:

 Heidrun Schweda (1960–2020), deutsche Schauspielerin
 Manfred Schweda (1939–2017), österreichischer Physiker
 Mark Schweda (* 1975), deutscher Mediziner und Philosoph
 Otto Schweda (1919–2011), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Paul Schweda (1930–2010), österreichischer Fußballspieler
 Peter Schweda (* 1990), österreichischer Eishockeyspieler und -trainer
 Raphael Schweda (* 1976), deutscher Radrennfahrer

Siehe auch:
 Schwede
 Schweder